Мстители (фильм):
 Мстители (фильм, 1972) — США / Мексика.
 Мстители (фильм, 1998, США) — США.
 Мстители (фильм, 1998, Франция) — Франция / Великобритания.
 Мстители (фильм, 2007) — США.
 Мстители (фильм, 2012) — США.
 Мстители: Эра Альтрона — США, 2015
 Мстители: Война бесконечности — США, 2018.
 Мстители: Финал — США, 2019.
 Мстители: Династия Канга — США, 2025
 Мстители: Секретные войны — США, 2026

См. также 
 «Неуловимые мстители» — советский фильм 1966 года.